Гурам Аджоев:
 Аджоев, Гурам Гурамович (род. 1995) — российский футболист.
 Аджоев, Гурам Захарович (род. 1961) — российский футболист и футбольный функционер.